Woodward Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodward Township (North Dakota)
 Woodward Township (Oklahoma)
 Woodward Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Woodward Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Woodward Township (Lycoming County, Pennsylvania)